Нодирбе́к Абдусатто́ров (; род. 18 сентября 2004 года, Ташкент) — узбекский шахматист, гроссмейстер (2017). Чемпион мира по быстрым шахматам (2021). Победитель Шахматной олимпиады (2022) в составе команды Узбекистана.

Достижения 
29 октября 2017 года в возрасте 13 лет 1 месяца и 11 дней стал шахматным гроссмейстером. До этого времени только один шахматист — Сергей Карякин — стал гроссмейстером в более раннем возрасте. По состоянию на январь 2021 года Абдусатторов являлся пятым по молодости гроссмейстером за всю историю шахмат.

В декабре 2021 года в Варшаве Абдусатторов выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), обыграв среди прочих Карлсена и Непомнящего и став самым молодым чемпионом за всю историю проведения чемпионатов мира по шахматам (во всех форматах контроля времени).

В августе 2022 года вместе с Нодирбеком Якуббоевым, Жавохиром Синдаровым, Жахонгиром Вахидовым, Шамсиддином Вохидовым стал чемпионом 44-й шахматной олимпиады в Ченнае.

Карьера 
В 2012 году выиграл Юношеский чемпионат мира по шахматам в Мариборе, Словения в категории до 8 лет.

В 2014 году в возрасте 9 лет победил двух гроссмейстеров, Андрея Жигалко и Рустама Хуснутдинова, во время 8-го турнира памяти Георгия Агзамова в Ташкенте, став одним из самых молодых игроков, которые когда-либо побеждали гроссмейстера в классической игре на время.

В апреле 2015 года в возрасте 11 лет вошёл в список ФИДЕ «Топ-100 юниоров», установив рекорд по возрасту попадания в этот список.

В ноябре 2015 года с результатом 8½ из 11 стал четвёртым в категории до 12 лет в юношеском чемпионате мира, проходившем в Порто-Карасе.

В октябре 2017 года занял третье место на мемориале Чигорина с результатом 6½ из 9. Во время этого турнира Нодирбек поднял свой рейтинг выше 2500 пунктов и выполнил норму гроссмейстера.

В декабре 2021 года завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам, обыграв Яна Непомнящего на тай-брейке (по 9,5 очков набрали также Карлсен и Каруана, но согласно правилам чемпионата тай-брейк проводится между двумя участниками, набравшими максимальное количество очков по дополнительным показателям — прежде всего, «усечённый Бухгольц-1», то есть усечённый коэффициент Бухгольца).

19 января 2023 года победа на турнире в Вейк-ан-Зее над чемпионом мира и обладателем высшего рейтинга ФИДЕ Магнусом Карлсеном сделала Нодирбека членом двух символических Клубов Михаила Чигорина и Тиграна Петросяна.

Изменения рейтинга

См. также 
 Карякин, Сергей Александрович
 Рамешбабу Прагнанандха
 Неги, Паримарджан

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Узбекистана
Победители шахматных олимпиад
Чемпионы мира по быстрым шахматам